Down to You  steht für:

 Down to You (Lied), Lied von Joni Mitchell (1974)
 Down to You, Originaltitel der US-amerikanische Liebeskomödie Den Einen oder Keinen (2000)